Az Ordabaszi névre az alábbi lapok hivatkozhatnak:

 Ordabaszi Simkent, kazah labdarúgócsapat
 SZKIF-Ordabaszi, kazah labdarúgócsapat